Francisco Javier Rodríguez puede referirse a:
 Francisco Javier Rodríguez Hernández (Futbolista Costarricense)

 Francisco Javier Rodríguez Gil (1779–1860), filólogo español;
 Francisco Javier Rodríguez Rodríguez (1947-), médico, político y docente español.
 Francisco Javier Rodríguez Pinedo (1981-), futbolista (defensa) mexicano.
 Francisco Javier Rodríguez Vílchez' "Francisco''" (1978-), futbolista (delantero) español.